Topolyne (ukrainisch ; russische Entsprechung Topalinoje/Топалиное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw, siehe Topolyne (Beryslaw)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol, siehe Topolyne (Mariupol)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bolhrad, siehe Topolyne (Bolhrad)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka, siehe Topolyne (Wassyliwka)

 Siedlung in der Oblast Sumy, Rajon Konotop, siehe Topolyne (Konotop)